Energiecentrale
 Telefooncentrale
 Taxicentrale; zie Taxi (vervoer)
 Centrale (Togo), een regio van Togo
 Centrale talen (doorverwijspagina), een familie van talen
 Milano Centrale, een spoorwegstation in de Italiaanse stad Milaan

Zie ook 
 De Centrale (doorverwijspagina)
 Groupe Centrale, een federatie van technische universiteiten in Frankrijk